

Дани сећања 

1270-е пне.

fr:1273 av. J.-C.